Аякс (англ., , руски Аякс, гръцки Αἴας) може да се отнася до:

 Аякс Теламонид (Големият Аякс), герой от „Илиада“ на Омир;
 Аякс (Малкият Аякс), цар на Локрида, наричан още Аякс Ойлеид, герой от „Илиада“;
 „Аякс“, трагедия от Софокъл;
 „Аякс“, холандски футболен отбор от Амстердам;
 Аякс, град в Канада;
 „Аякс“ – британски крайцер от Втората световна война;
 Операция „Аякс“ – британско-американска операция в Иран през 1953 г.